Eugene Alvah Staley (* 3. Juli 1906 in Friend, Nebraska; † 31. Januar 1989 in Palo Alto, Kalifornien) war ein US-amerikanischer Ökonom.

Staley erwarb 1925 seinen Bachelor of Arts am Hastings College und 1928 den Ph.D. an der University of Chicago, wo er 1931 Assistant Professor wurde. Später bekleidete er mehrere Posten wie Professor für International Economic Relations an der Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies). 1950 wurde er Senior international Economist am Stanford Research Institute.

1961 schickte Präsident John F. Kennedy ihn nach Südvietnam. Staley publiziert auch unter den Namen Sitanlai und Yūjin Suteirē.

Veröffentlichungen 
 History of the Illinois State Federation of Labor; 1930
 Mannesmann mining interests and the Franco-German conflict over Marocco; 1932
 War and the private investor; 1935
 Raw Materials in peace and war; 1937
 War losses to a neutral : an analysis of the cost to the United States of cash and carry neutrality embargoes, economic sanctions, and other policies in the far eastern conflict; 1937
 The jasks of a world economic conference; 1939
 The future of underdeveloped countries : political implications of economic development; 1954
 Small industry development; 1958
 Planning occupational education and training for development; 1967
 Conditions under which investments are most frequently involved in political friction; 1979

Weblinks 
 https://books.google.de/books?id=qh5lffww-KsC&pg=PA1061
 https://www.nytimes.com/1989/02/02/obituaries/eugene-a-staley-82-an-economist-is-dead.html
 https://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/investor/StaleyTC.html
 https://id.loc.gov/authorities/names/n50037219.html

US-Amerikaner
Geboren 1906
Gestorben 1989
Mann
Ökonom (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Johns Hopkins University)
Hochschullehrer (University of Chicago)